Jelení hora může být:

 Jelení Hora (Jelenia Góra) – město v Polsku
 Jelení hora (Krkonoše) (1172 m) – vrchol v Krkonoších
 Jelení hora (Šumava) (1040 m) – vrchol na Šumavě
 Jelení hora (Krušné hory) (993 m) – vrchol v Krušných horách
 Jelení hora (Otínská pahorkatina) – vrchol o nadmořské výšce 653 metrů, který leží u obce Hodice v Otínské pahorkatině (Brtnická vrchovina)
 Doksy – původní německý název města je Hirschberg, tj. v překladu Jelení Hora

Související články 
 Jelení vrch – více než desítka vrchů či přírodních památek na území ČR 
 Jelení – název více sídel